Burgdorf névvel a következő cikkek találhatók:
Burgdorf, település Németországban, Alsó-Szászországban, a Wolfenbütteli járásban
Burgdorf, település Németországban, Alsó-Szászországban, a Hannoveri régióban
Burgdorf (Svájc), település Svájcban